Влади́мир Влади́мирович Хо́дот () — советский и российский учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор, основоположник научных школ в области рудничной аэрологии, предупреждению внезапных выбросов угля и газа в угольных шахтах и горноспасательного дела.

Биография 
Родился 28 февраля 1905 года в Петергофе Санкт-Петербургской губернии.

После окончания трудовой школы работал чертёжником.

С 1920 года учился в Ленинградской консерватории (ныне — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), в Ленинградском университете (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет), преподавал в школе, работал электросварщиком на заводе.

В 1925 году поступил на 2-й курс Азербайджанского индустриального университета, который окончил в 1930 году.

В 1931 году поступил на работу в Московский горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС») на кафедру вентиляции и спецкурсов в качестве лаборанта.

До 1946 года работал старшим научным сотрудником, заведующим сектором противохимической защиты и начальником полигона Центральной химической лаборатории в системе Местной противовоздушной обороны.

В 1951 года перешёл на работу в Институт горного дела Академии наук СССР, где во исполнение Постановления Совета Министров СССР организовал лабораторию внезапных выбросов угля и газа в угольных шахтах. Являлся учеником и последователем академика А. А. Скочинского.

В 1959 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук по теме: «Анализ условий возникновения внезапных выбросов угля и газа».

В 1962 году решением ВАК ему было присвоено учёное звание профессора.

Оставался бессменным руководителем лаборатории внезапных выбросов угля и газа Института горного дела имени А. А. Скочинского вплоть до перехода на работу старшим научным сотрудником-консультантом того же института.

На протяжении многих лет руководил Центральной комиссией по внезапным выбросам угля и газа.

Умер в 2000 году в Москве.

Научный вклад 
Является крупным учёным в области рудничной аэрологии и безопасности горных работ.

Выполнил ряд фундаментальных исследований в области теории газодинамических явлений в шахтах. В частности, под его руководством была разработана энергетическая теория внезапных выбросов угля и газа, которая дала возможность выбора локальных средств предупреждения, прогноза и борьбы с этим опасным явлением в угольных шахтах.

В. В. Ходот является одним из создателей новых экспериментальных методов исследования коллекторских и механических свойств угольных пластов. На основании проведенных им исследований была сформулирована теория фильтрации газа в угольных пластах, кинетики и динамики сорбционных процессов.

Автор более 120 печатных научных трудов, в том числе основополагающих монографий по горноспасательному делу, рудничному респираторостроению и внезапным выбросам угля и газа.

Труды В. В. Ходота широко известны не только в России, но и за рубежом и переведены на многие языки мира.

Под его научным руководством подготовлено 10 кандидатов технических наук.

Награды 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями.

Кавалер отраслевых наград Знак «Трудовая слава» и Знак «Шахтёрская слава» III степени.

Основные научные труды 
 Ходот, Владимир Владимирович. Горноспасательное дело. —  ;  : Углетехиздат, 1951. — 432 с., 1 л. черт. : ил.
 Ходот, Владимир Владимирович. Рудничные респираторы. —  ;  : изд. и тип. № 3 Углетехиздата в , 1948. — 328 с. : ил.
 Ходот, Владимир Владимирович. Внезапные выбросы угля и газа. —  : Госгортехиздат, 1961. — 363 с. : черт.

Источники 
 Учёные ИГД им. А. А. Скочинского и развитие горной науки / Под ред. Ю. Л. Худина. —  : Изд-во АГН, 1997. — 239 с. : ил.
 Ходот Владимир Владимирович. Некролог. — Журнал «Уголь», № 3, 2000.

Примечания 

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Горные инженеры СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:Промышленная безопасность
Учёные:Горное дело
Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Преподаватели Московского государственного горного университета